Wakulla ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Wakulla (Florida)
 Wakulla (North Carolina)
 Wakulla County

Schiffe
 USS Wakulla (ID-3147), Frachtschiff der US Navy
 USS Wakulla (AOG-44), Gas-Tankschiff der US Navy

Sonstiges:
 Wakulla River, Florida
 Wakulla Springs mit Wakulla Springs Lodge, Florida